Iglesia de la Anunciación (o  variantes como Iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora o Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación) es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas a la Anunciación a la Virgen María, en la que el arcángel Gabriel le anuncia que va a ser madre de Jesús. 

La más importante en relación a la religión
 en Israel:
 Iglesia de la Anunciación, iglesia en la ciudad de Nazaret, donde según la Iglesia católica tuvo lugar la Anunciación;

En otras parte del mundo
 en España:
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en la localidad de Alcudia de Guadix (Granada);
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en la localidad de Abla (Almería);
 Iglesia de la Anunciación, iglesia en la localidad de Alba de Tormes (Salamanca);
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en la localidad de Aldaya (Valencia);
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en la localidad de Berja (Almería);
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en la localidad de Cogollos de Guadix (Granada);
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en la localidad de Cogollos Vega (Granada);
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en la ciudad de Córdoba;
 Iglesia de la Anunciación (B.I.C. 06/05/2003, Belén de Jesús), iglesia católica en la ciudad de Palma de Mallorca;
 Iglesia de la Anunciación (BIC 1965), iglesia católica de la localidad de Pinilla de Jadraque (Guadalajara);
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica del monasterio de San Millán de Yuso — Patrimonio de la Humanidad: Monasterios de San Millán de Yuso y Suso, 1997—, en la localidad de San Millán de la Cogolla (La Rioja);
 Iglesia de la Anunciación (B.I.C. 1992), iglesia católica en la ciudad de Santander;
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en la ciudad de Sevilla;
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en la localidad de Torre de Don Miguel (Cáceres);
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en la ciudad de Burgos;
 En otros países:
  en Albania:
 Iglesia de la Anunciación, iglesia en la ciudad de Tirana;
  en Dependencias de la Corona británica:
 Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, iglesia en Jersey City;
  en Chile:
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en Providencia, Santiago;
  en Grecia:
 Iglesia de la Anunciación, iglesia ortodoxa en la  Isla de Rodas;
 en Israel:
 Iglesia copta de la Anunciación,  iglesia copta situada en la ciudad de Nazaret;
  en Italia:
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en la ciudad de Pistoia;
 Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en la ciudad de Arezzo;
Iglesia de la Anunciación, iglesia católica en la ciudad de Modugno, Bari;
  en Jordania:
 Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, iglesia católica en la ciudad de Amán;
  en Portugal:
 Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, iglesia católica en la ciudad de Torrão, Alcácer do Sal;
  en República Checa:
 Iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora, iglesia en la ciudad de Olomouc;
  en Rusia:
 Iglesia de la Anunciación, iglesia ortodoxa en la ciudad de Kargopol;
 Iglesia de la Anunciación, iglesia ortodoxa del monasterio Alexander Nevski, en la ciudad de San Petersburgo;